Hanover Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hanover Square Historic District (Horseheads, New York), NRHP-ID 82001094
 Hanover Square Historic District (Syracuse, New York), NRHP-ID 76001258